Der findes flere personer med dette navn:
 Aage Brandt (skuespiller) – (1884-1970), en dansk skuespiller.
 Aage Brandt (forfatter) – født 1944, en dansk forfatter.
 Per Aage Brandt – født 1944, dansk digter, oversætter, forfatter, musiker og sprogforsker.